Šesti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2007./08. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 forum sportnet.hr  prema službenim stranicama Zagrebačkog nogometnog saveza

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 nkposavacruscica.wordpress.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

2. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 "Glas Istre", 2007. godina  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre", 2. lipnja 2008.

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 lokalni-nogomet.com

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 Međimurec Kozarac 
 NK Borac Kneževi Vinogradi

NS Đakovo

NS Našice 

 Izvori: 
 Omladinac Niza

NS Osijek 

 Izvori:  
 ŽNS Osječko-baranjski

NS Valpovo - Donji Miholjac

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 70 godina nogometa u Vidovcima i Dervišagi

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

Majstorica za prvaka:

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

NS Vukovar 

Izvori: 
 HNK Borovo, pregled po sezonama 
 HNK Borovo, rezultati 2007./08.

NS Županja 

 Izvori: 
 NK Slavonac Gradište, ljestvica 
 NK Slavonac Gradište, rezultati

2. ŽNL Zadarska  

 Izvori: 
 ezadar.hr

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NL Hvar

Poveznice 
 1. HNL 2007./08.
 2. HNL 2007./08.
 3. HNL 2007./08.
 4. HNL 2007./08.
 5. rang HNL-a 2007./08.
 7. rang HNL-a 2007./08.
 8. rang HNL-a 2007./08.
 Hrvatski nogometni kup 2007./08.

Izvori 
  

2007-08
 6